«Смеде́рево» () — сербский футбольный клуб из  одноимённого города, в Подунайском округе в центральной Сербии. Клуб основан в 6 мая 1924 году, домашние матчи проводит на арене «Смедерево», вмещающей 17 200 зрителей.

История 
Клуб был основан 6 мая 1924 года. Первоначально за команду выступали в основном профессиональные игроки из Венгрии, Австрии и Германии. С середины 40-х годов клуб часто меняет название, но с 15 июля 2004 года оригинальное название было возвращено.
Команда участвовала в розыгрышах Кубка Интертото (2001, 2003, 2004) и Кубка УЕФА.

Прежние названия 
 1924—1944 — «Сартид» ()
 1944—1946 — «Металац» ()
 1946—1948 — «Единство» ()
 1948—1958 — «Смедерево» ()
 1958—1962 — «Будучност» ()
 1962—1967 — «Смедерево» ()
 1967—1976 — «Металлург» ()
 1976—1992 — «Смедерево» ()
 1992—2004 — «Сартид» ()
 2004— — «Смедерево» ()

Достижения 
 Кубок Сербии и Черногории
 Победитель: 2002/03
 Первая лига Югославии
 Третье место: 2001/02
 Вторая лига Югославии
 Победитель: 1996/97

Известные игроки 
  Матея Кежман
  Марко Пантелич
  Александар Комадина
  Владе Лазаревски
  Владислав Ефимов

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Сайт ультрас «Смедерево»

Футбольные клубы Сербии
Смедерево